Hunnewell kan syfta på:

 Hunnewell, Kansas
 Hunnewell, Missouri